Merbau (houtsoort), een houtsoort die wordt geleverd door bomen van het geslacht Intsia (familie Leguminosae)
Merbau (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Riau

Plaatsen in Indonesië:
Merbau (Mendahara), in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
Merbau (Banding Agung), in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Merbau (Lubuk Batang), in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
Merbau (Kelumbayan Barat), in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
Merbau (Bunut), in het bestuurlijke gebied Pelalawan in de provincie Riau